Orczy Gyula (1828–1904) földbirtokos
 Orczy Gyula (1864–1939) építész, fővárosi tanácsnok